Велика награда Сан Марина 1984. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1984. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 6. маја 1983. године.

Класификација

Занимљивости 
 Пол позивија: Нелсон Пике - 1:28,517
 Најбржи круг: Нелсон Пике - 1:33,275
 Ово је била једина трка у каријери Аиртона Сене у којој он није успео да се квалификује за главну трку.

Референце

Литература 
 
 

Формула 1 1984.
Велика награда Сан Марина